Con Porta Santa Croce si può intendere:

 Porta Santa Croce a Padova
 Porta Santa Croce a Parma
 Porta Santa Croce a Reggio Emilia
 Porta Santa Croce a Verona
 Porta Santa Croce a Vicenza